Wim Schuhmacher (1933), bekend als Wimie, levensgezel van de Nederlandse schrijver Gerard Reve
 Wim Schuhmacher (kunstenaar), een Nederlands kunstenaar